Деме́нтьев () — русская фамилия. Происходит от церковного (календарного) имени Дементий. Известные носители:

Дементьев

А 
 
 
 Дементьев, Анатолий Александрович (1942—2017) — советский и российский балетмейстер.

Б

В 
 
 
 
 Дементьев, Виктор Евгеньевич (род. 1948) — учёный-экономист.

Г 
 Дементьев, Геннадий Петрович (1932—1996) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.

Е 
 
 Дементьев, Евстафий Михайлович (1850—1918) — российский учёный, санитарный врач.
 Дементьев, Егор Викторович (род. 1987) — украинский велогонщик.

И 
 
 Дементьев, Игорь Петрович (1925—1998) — российский историк.
 Дементьев, Илья Дмитриевич (род. 1983) — российский хоккеист.

К 
 Дементьев, Кирилл Юрьевич (род. 7 июля 1981) — российский футбольный комментатор, главный редактор Setanta Sports.

Н 
 Дементьев, Никифор Васильевич  (1867—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва.

О

П

С

Э 
 Дементьев, Электрон Григорьевич (1926—2004) — советский и российский профессор зарубежной филологии.

Ю



См. также 
 Дементьево
 Дементьевы — о дворянском роде